

Palmarès

Olimpiadi 
  a  nel concorso a squadre.
  a  nel cavallo con maniglie.

Mondiali 
  Oro a Roma 1954 nel concorso a squadre.
  Argento a Roma 1954 negli anelli.

Altri progetti

Collegamenti esterni